Gerzon’s Vleeschconservenfabriek - gebouw in Groningen
 Gerzon (Rotterdam) - voormalig gebouw in Rotterdam
 Oudegracht 161 - voormalig modemagazijn van de Gebr. Gerzon in Utrecht
 Modemagazijnen Gebroeders Gerzon - modewinkel van de Gebroeders Gerzon

Zie ook
 Gersom